VRD est :
 un sigle pour :
 Voirie et réseaux divers ;
 Valence Romans Déplacements ;
 le code OACI pour Virgin America.